Пайки — присілок, Вурнарський район, Чувашія, Росія
 Пайки — село, Згурівський район, Київська область, Україна